Maienbach ist ein Gewässername:

 Maienbach (Ansenbach), rechter Zufluss des Ansenbachs bei Haslach, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg (zur Rench)
 Maienbach, alternativer Unterlaufname der Lobbach, rechter Zufluss der Elsenz in Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Maienbach (Mühlbach), rechter Zufluss des hier noch Bohrerbach genannten Mühlbachs im Stadtteil Günterstal, kreisfreies Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg (zu …, zur Alten Dreisam, zur Dreisam)
 Maienbach (Röhrbach), rechter Zufluss des Röhrbachs in Utzmemmingen, Gemeinde Riesbürg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg (zur Eger (Wörnitz))
 Maienbach (Sarner Aa), rechter Zufluss der Sarner Aa im Sarnersee bei Edisried, Gemeinde Sachseln, Kanton Obwalden
 Maienbach (Schlierbach), rechter Zufluss des hier noch Schlierbachs genannten Talbachs nach Schlierbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg (zur Fils)

Siehe auch:
 Maibach
 Mainbach
 Meynbach